Innisfail heißen folgende geographische Objekte:
Innisfail (Queensland), Stadt in Australien
Innisfail (Alberta), Stadt in Kanada

Siehe auch:
  Innisfil